Diese Liste enthält alle 184 gültigen ISO-639-1-Codes zusammen mit den von diesen kodierten Sprachen. Zu diesen werden auch die entsprechenden ISO-639-2-Codes (sowohl terminologische als auch bibliographische Sprachcodes [T/B]) und die jeweiligen ISO-639-3-Codes aufgelistet. Bei Abweichung des bibliographischen vom terminologischen Code (wegen Angleichung an die englischsprachige Bezeichnung) wird jener Code gefettet dargestellt (z. B.: Albanisch [sqi], [alb]).

Bei Makrosprachen finden sich in der Anmerkungen-Spalte die in der Makrosprache zusammengefassten Einzelsprachen; die jeweilige ISO-639-3-Spalte daneben gibt als Zahl hinter dem Pluszeichen die Anzahl dieser Sprachen an.

Über den Umfang der zweibuchstabigen ISO-639-1-Codes hinausgehende Auflistungen der ISO-639-2/3-Codes sind nicht Bestandteil dieser Liste.

Neben den deutschen Sprachnamen finden sich die übergeordneten Sprachfamilien, die in der Regel englischsprachigen ISO-Sprachbezeichnungen sowie die einheimischen Sprachnamen (Endonyme) in den jeweils einheimischen Schriften (in zugehöriger Schreibrichtung).

Siehe auch 
 Liste der ISO-639-2-Codes
 Listen der ISO-639-3-Codes
 Liste der ISO-639-5-Codes

Weblinks 
 Kodierliste ISO 639-1, 2. Bibliotheksverbund Bayern (deutsch, aber englisch sortiert)
 Kodierliste ISO 639-1, 2/5, 3. SIL International (englisch)

ISO 639-1Liste
639-1Liste
639-1

ISO639